Холландер — фамилия:
 Холландер, Бенно (1853—1942) — британский скрипач и композитор.
 Холландер, Джейкоб Гарри (1871—1940) — американский экономист.
 Холландер, Ксавьера (род. 1943) — американская журналистка, мемуарист, бывшая девушка по вызову, сутенёр.
 Холландер, Одри (род. 1979) — американская порноактриса.
  (1932—2019) — американский политический социолог.
 Холландер, Том (род. 1967) — английский актёр.
 Ян де Холландер (1500—1542) — голландский живописец эпохи Возрождения.